Templo de Juno Moneta (344 a.C.), no Capitólio de Roma.
 Templo de Juno Sóspita (197 a.C.), no Fórum Holitório de Roma.
 Templo de Juno Regina (Aventino) (396 a.C.), no Aventino, em Roma.
 Templo de Juno Regina (Campo de Marte) (176 a.C.), no Campo de Marte de Roma.